Die Telekom S-League 2015/16 war zwölfte Spielzeit der höchsten salomonischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 2015 und endete am 14. März 2016. Alle Spiele fanden in Honiaras Lawson Tama Stadion statt. Der Meister qualifizierte sich für die OFC Champions League 2016.

Teilnehmer 
Am 16. Juli 2015 gab die Liga bekannt, dass die Anzahl an zugelassenen Mannschaften von neun auf zehn angehoben wurde. Dies sollte helfen den Fußball zu professionalisieren und salomonische Provinzen zu stärken. Insgesamt sollten 90 reguläre Ligapartien stattfinden und anschließend eine „Championship“ mit zwölf Begegnungen.

Gleichzeitig wurden folgende Mannschaften für die Saison 2015/16 bestätigt:

 Hana Football Club
 FC Guadalcanal (N)
 Koloale Football Club
 KOSSA Football Club
 Malaita Kingz Football Club
 Marist Football Club
 Real Kakamora Football Club
 Solomon Warriors Football Club
 West Honiara Football Club (N)
 Western United Football Club (M)

Obwohl Hana FC als teilnehmende Mannschaft bestätigt wurde, nahmen sie nicht am Spielbetrieb teil.

Statistiken

Tabelle

Championship Playoff 
Die Finalrunde wurde zwischen dem 27. Februar und dem 14. März 2016 ausgetragen.

1 Sieg nach Verlängerung

Weblinks 
 Website des salomonischen Fußballverbands (englisch)

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16